

Patronyme 

 Adam Copeland (1973-), connu sous le pseudonyme de Edge, catcheur canadien ;
 Arthur Herbert Copeland (1898-1970), mathématicien américain, qui a donné son nom à la Constante de Copeland-Erdős ;
  ;
 Darren Copeland (1968-), compositeur canadien de musique électroacoustique ;
 David Copeland (1976-), ancien membre du parti néo-nazi anglais, connu sous le pseudonyme du nailbomber après une série d'attentats à Londres ;
 Edwin Bingham Copeland (1873-1964), botaniste et agronome américain ;
 George Copeland (1882-1971), pianiste américain ;
 Herbert Faulkner Copeland (1902-1968), biologiste américain ;
 Joan Copeland (1922-2022), actrice américaine ;
 John Copeland (1834-1859), abolitionniste américain ;
 Katherine Copeland (1990-), rameuse britannique en aviron ;
 Keith Copeland (1946-2015), batteur de jazz américain ;
 Kylie Copeland (1961-), joueuse américaine de tennis ;
 Les C. Copeland (1887-1942), compositeur américain ;
 Leslie Copeland (1988-), athlète fidjien ;
 Lillian Copeland (1904-1964), athlète américaine ;
 Misty Copeland (1982-), danseuse classique américaine ;
 Scott Copeland (1987-), joueur de baseball américain ;
 Stewart Copeland (1952-), musicien américain, batteur du groupe The Police.
 Samuel Copeland (1823-1893), commerçant et homme d’affaires afro-américain

Toponyme

Australie 
 , ville de Nouvelle-Galles du Sud.

États-Unis 
 le lac Copeland, lac de barrage du Colorado ;
 les chutes Copeland, chute d'eau du Colorado ;
 Copeland, ville américaine du Kansas ;
 Copeland, census-designated place située en Oklahoma.

Royaume-Uni 
 Copeland, district non métropolitain de Cumbria (Angleterre) ;
 Copeland, circonscription du comté de Cumbria (Angleterre).

Homonymie de toponyme